Brake steht für:
 Brake oder Brack, durch einen Deichbruch entstandene Auskolkung
 Brake (Darts), gewonnenes Leg, das der Gegner anwarf

Namentlich:
 Brake (Landscheide), See in der Gemeinde Landscheide, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein

 Brake (Bielefeld), Stadtteil von Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Brake (Breckerfeld), Stadtteil von Breckerfeld, Ennepe-Ruhr-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brake (Halver), Ortsteil von Halver, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brake (Lemgo), Stadtteil von Lemgo, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Brake (Mellinghausen), Ortsteil von Mellinghausen, Landkreis Diepholz, Niedersachsen
 Brake (Schalksmühle), Ortsteil von Schalksmühle, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Brake (Unterweser), Kreisstadt des Landkreises Wesermarsch, Niedersachsen

 Schloss Brake, Schloss in Lemgo, Nordrhein-Westfalen
 Auf der Brake, Hofschaft in Halver, Nordrhein-Westfalen

USA:
 Brake (Louisiana)
 Brake (North Carolina)
 Brake (West Virginia)
 Allens Reed Brake, Fluss

Personen:
 August zu Lippe-Brake (1644–1701), Hessen-Kasseler Generalfeldmarschall, Landkomtur der Deutschordensballei Hessen
 Michael Brake (* 1994), neuseeländischer Ruderer
 Richard Brake (* 1964), britisch-US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bibelschule Brake (in Lemgo-Brake)
 Braake (Begriffsklärung)
 Bracke (Begriffsklärung)
 Brack (Begriffsklärung)